Saluz ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Saluz (1571–1645), Schweizer reformierter Geistlicher
 Peter Saluz (1758–1808), Schweizer reformierter Geistlicher und Pädagoge
 Philipp Saluz (1504–1566), reformierter Theologe, Kirchenlieddichter und Reformator des Engadins, siehe Philipp Gallicius
 Tina Truog-Saluz (1882–1957), Schweizer Publizistin, Schriftstellerin und Lyrikerin

Siehe auch:
 Salus